

Ягодна — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Ягодна — присілок, Іглінський район, Башкортостан

Ягодна — населений пункт у Хорватії, у складі міста Хвар.

Див. також 
 Ягодне